

Topônimos 
 Acton (Quebec) — condado da região de Montérégie no Quebec, Canadá
 Acton Vale — cidade do condado de acton, Quebec, Canadá
 Acton (Califórnia) — região censo-designada da Califórnia, Estados Unidos
 Acton Town (Metropolitano de Londres) — em Inglaterra

Pessoas 
 John Dalberg-Acton, 1.º Barão Acton —  ou Lord Acton; historiador britânico 
 Anne Brontë — poetisa e romancista britânica cujo pseudónimo era Acton Bell

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes